Reppenhagen ist 

 ein Ortsteil der Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Reppenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd-Uwe Reppenhagen (* 1959), deutscher Schauspieler
 Werner Reppenhagen (1911–1996), deutscher Gärtner